Lukacs o Lukács puede hacer referencia a:

Personas 
 Georg Lukács, filósofo marxista y crítico literario húngaro de origen judío
 John Lukacs, historiador estadounidense de origen judío húngaro
 Ladislao Lukács, político y primer ministro húngaro

Otros 
 Camp Lukacs, presidio y campo de concentración que las Brigadas Internacionales tenían localizado en Albacete, España